Маслова, Нина:
 Маслова, Нина Борисовна (1939—1993) — советский геофизик, лауреат Государственной премии СССР.
 Маслова, Нина Ивановна (род. 1949) — советская и украинская спортсменка и тренер.
 Маслова, Нина Константиновна (род. 1946) — советская и российская киноактриса; заслуженная артистка России.